Oblężenie Limerick (1642)
 Oblężenie Limerick (1690-1691)